Die Skeleton-Europameisterschaft 2021 wurde am 8. Januar 2021 in Winterberg in der Veltins-Eisarena ausgetragen werden. Sie fand parallel zur Bob-Europameisterschaft 2021 statt.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 

2021
Sportveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Winterberg
Skeleton (Deutschland)